Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2018 () проходил с 3 по 10 марта 2018 в городе Абердин (Шотландия) на арене Curl Aberdeen одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (в 19-й в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную США.

В женском турнире чемпионами стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Официальный хештег чемпионата: #WJCC2018 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC±0:00.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 10 марта, 14:00

Финал. 10 марта, 14:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Плей-офф 

Полуфиналы.  9 марта, 14:00

Матч за 3-е место. 10 марта, 9:00

Финал. 10 марта, 9:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | WCF (мужчины)
 Результаты и статистика | WCF (женщины)
 Видео:
 
 
 Плейлист «World Junior Curling Championships 2018 - Full» (полные записи матчей) | WorldCurlingTV | YouTube

Спорт в Шотландии в 2018 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Абердине
Март 2018 года